SGP kan syfta på:

 SGP – ett österrikiskt industriföretag, se Simmering-Graz-Pauker
 SGP – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Singapore
 SGP – ett politiskt parti i Nederländerna, se Staatkundig Gereformeerde Partij
 SGP – VM-serien i speedway, se Speedway Grand Prix
 SGP – landskod i ISO 3166-1 för Singapore